Francisco Colomer de Borja, marquis de Colomer, noble Espagnol ;
 André Colomer (1886-1931), poète français ;
 Blas María Colomer (1839-1917), pianiste et compositeur espagnol naturalisé français ;
Claude Colomer, professeur agrégé d'histoire et spécialiste de la catalanité
 Edmon Colomer (né en 1951), compositeur et chef d'orchestre espagnol ;
 Eduardo Comín Colomer (1908-1975), auteur catholique espagnol ;
 Fernando Gómez Colomer (né en 1965), footballeur espagnol ;
 Henry Colomer (né en 1950), cinéaste français ;
 Jordi Colomer (né en 1962), artiste catalan ;
 José Colomer (1935-2013), joueur espagnol de hockey sur gazon ;
 Maria Josep Colomer i Luque (1913 - 2004), pionnière de l'aviation espagnole ;
 Miquel Robusté Colomer (né en 1985), footballeur espagnol.

Voir aussi
 Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer (1949-2009), un magistrat espagnol.
 Colomera, une commune de la province de Grenade en Andalousie (Espagne).
 Colomers, une commune de la province de Gérone en Catalogne (Espagne).